

Italia

Trentino-Alto Adige 
Chiesa di San Romedio ad Arnago, frazione di Malé
Chiesa di San Romedio a Barco di Sopra, frazione di Albiano
Chiesa di San Romedio a Brentonico
Chiesa di San Romedio a Roncio, frazione di Mezzana
Chiesa di San Romedio a Roveda, frazione di Frassilongo
Chiesa di San Romedio a Valternigo, frazione di Giovo

Pagine correlate 
 Santuario di San Romedio